Енріке Гонсалес Касін (* 1980) — іспанський футболіст, нападник клубу «Ейбар».

 Касін — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада.

Див. також 
 Казеїн